Schoschma bezeichnet:

 mit der kyrillischen Schreibweise Шожма
 ein Dorf (Derewnja) in Russland, siehe Schoschma
 einen Nebenfluss der Moscha in Russland, siehe Schoschma (Moscha)

 mit der kyrillischen Schreibweise Шошма
 einen Nebenfluss der Wjatka in Russland, siehe Schoschma (Wjatka)